Burrill ist der Familienname folgender Personen:

 James Burrill (1772–1820), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Jonathan Burrill (1839–1916), US-amerikanischer Botaniker
 Charles L. Burrill (1862–1931), US-amerikanischer Politiker
 Timothy Burrill (* 1931), walisischer Filmproduzent

Burrill steht für:

 Burrill (North Yorkshire), Dorf in England
 Mount Burrill, Berg in Antarktika

Siehe auch:
 Burrell